Borgo Vanchiglia  – quartiere della città di Torino
Stazione di Torino Vanchiglia  – ex scalo merci di Torino
Unione Sportiva Vanchiglia 1915  – squadra di calcio della città di Torino